Dreamland — 7-й сольний альбом колишнього вокаліста британського рок-гурту «Led Zeppelin» Роберта Планта, випущений в липні 2002 року. Альбом записаний Плантом за сприянням групи «Strange Sensation».

Більшість треків альбому — кавер-версії блюзових і рок-пісень. Альбом висувався на дві номінації Греммі за 2002 рік: «Кращий рок-альбом» і «Краще чоловічий рок-виступ».

Трекліст 
Всі пісні написані Робертом Плантом, Джастіном Адамсом, Клайвом Дімером, Джоном Багготтом, Чарлі Джонсом і Порлом Томпсоном; за винятком окремо позначених.

  — заснована на «Fixin 'to Die Blues» Букка Уайта, цю пісню «Led Zeppelin» зазвичай виконували на концертах.

  — містить елементи «If I Ever Get Lucky» Артура Крудапа; «Milk Cow's Calf Blues» Роберта Джонсона; «Crawling King Snake» Біг Джо Вільямса або Джона Лі Хукера; «That's Alright Mama» Артура Крудапа.

Учасники запису

«Strange Sensation» 
 Роберт Плант — вокал
 Джон Багготт — клавішні, аранжуванняа струнних (треки 2 і 3)
 Порл Томпсон — гітара
 Джастін Адамс — гітара, синтир, дарбука
 Чарлі Джонс — бас
 Клайв Дімер — барабани, перкусія

Запрошені музиканти 
 Б. Д. Коул — гітара (трек 5_
 Радж Дас, Мей Клі Кедмен, Джинні Клі — бек-вокал

Джерела 
 Альбом «Dreamland» на сайті Discogs.com

Посилання 

Англомовні музичні альбоми
Альбоми Роберта Планта
Липень 2002